«Venus» () — песня американской певицы и автора песен Леди Гаги с её третьего студийного альбома Artpop. Трек был написан Гагой в сотрудничестве с такими авторами, как , Хьюго Леклер, Дино Зизис,  и Герман Блаунт. Песня включает в себя сэмпл кавер-версии французского электропоп-дуэта  на песню американского композитора Sun Ra, «Rocket Number 9», с его альбома . Первоначально планировалось, что «Venus» будет выпущена в качестве второго сингла, однако трек был выпущен в качестве первого промосингла в поддержку альбома Artpop 28 октября 2013 года, после того, как коммерчески-успешная песня «Do What U Want» была выпущена, как второй сингл, а не как планировалось изначально, как промосингл.

«Venus» — это синти-поп и дэнс-поп песня c четырьмя хуками и упоминанием картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Гага работала над песней с Хьюго Леклер и вдохновлялась рядом вещей, включая богиню красоты Венеру, одноимённую планету, а также половые сношения.

О песне 
«Venus» была написана Леди Гага, Полом Блэром (DJ White Shadow), Мадеоном, Дино Зисисом и Ником Монсоном, который участвовал в создании треков на альбоме покойного музыканта Sun Ra. Строчка из песни «Rocket Number 9 Take Off to the Planet» использована в первом куплете трека.
Продюсером песни выступила Гага, отказавшись от помощи со-продюсеров.

«Venus» должна была стать началом новой трилогии, которая не относится к «Paparazzi» и «Telephone». Изначально этот трек должен был стать синглом.
Для предварительного прослушивания трек доступен с 25 октября, а официальный выход назначен на 28 октября. Гага начала опубликовывать некоторые строчки из песен (в том числе строки из «Venus») в качестве начала отсчета времени до выхода Artpop.

Леди Гага представила 3 версии обложки Venus, которые были созданы Стивеном Кляйном.

Впервые композиция была исполнена в клубе G-A-Y (Лондон).Леди Гага исполнила песню Venus и Do What You Want на The X Factor в Великобритании, 27 октября 2013 года.

Режиссёром клипа должна была выступить Рут Хогбен, которая сотрудничала с исполнительницей над интерлюдиями для The Monster Ball Tour, и фотографировала Гагу для журнала Elle (номер за октябрь 2013 года).

Список композиций 
 Цифровая загрузка
 «Venus» — 3:54

Чарты

Выпуск

Примечания 

Песни Леди Гаги
Синглы Interscope Records